Název Sklářský potok má více vodních toků:

 Sklářský potok (přítok Drozdího potoka) – levostranný přítok Drozdího potoka v okrese Klatovy
 Sklářský potok (přítok Jizerky) – pravostranný přítok Jizerky v okrese Jablonec nad Nisou
 Sklářský potok (přítok Mže) – pravostranný přítok Mže v okrese Tachov